Моту — небольшие острова, окружающие центральную часть атолла.
 Моту — народность, проживающая на юге Папуа — Новой Гвинеи.
 Моту — один из океанийских языков Папуа — Новой Гвинеи, основа пиджина хири-моту.